Die Brenner von Löwenstein bzw. Brenner von Lewenstein waren ein im 17. Jahrhundert ausgestorbenes, pfälzisches Ministerialengeschlecht, das seinen  Stammsitz auf Burg Löwenstein bei Niedermoschel hatte. Es besteht keine Verwandtschaft mit dem aus dem Haus Wittelsbach hervorgegangenen Hochadelsgeschlecht Löwenstein. 

Folgende Personen tragen diesen Familiennamen: 

 Johann Brenner von Löwenstein († 1521), kurpfälzischer Burggraf und Oberamtmann von Alzey
 Johannes Brenner von Löwenstein († 1537), Generalvikar und Domkantor im Fürstbistum Speyer
 Wilhelm Brenner von Löwenstein († 1579), fürstbischöflich Speyerer Amtmann in Deidesheim.